Ad Turres bzw. Turres bezeichnet folgende Orte in der antiken Geographie:

 Ad Turres (Bruttium), Stadt in Bruttium
 Ad Turres (Byzacena), Stadt in Byzacena 
 Ad Turres, Stadt in Liburnia, das heutige Crikvenica in Kroatien
 Ad Turres (Etruria), Stadt in  Etruria
 Ad Turres, Stadt in  Illyria, das heutige Tasovčići, bei Čapljina in Bosnien-Herzegowina
 Ad Turres (Oretani), Stadt der Oretani in Hispania Tarraconensis
 Ad Turres (Contestani), Stadt der Contestani in Hispania Tarraconensis
 Ad Turres (Latium), Stadt in  Latium an der Küste nahe dem heutigen San Felice Circeo
 Ad Turres Albas, Stadt in Latium
 Turres, Stadt in Moesia superior, heute Pirot in Serbien

Turres bezeichnet folgende Titularbistümer der römisch-katholischen Kirche:

 Turres Ammeniae, in der Provinz Numidien
 Turres Concordiae, in Numidien
 Turres in Byzacena, in der Provinz Byzacena 
 Turres in Numidia, in Numidien